Jefferson Apartment Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jefferson Apartment Building (District of Columbia), ID-Nr. 94001046
 Jefferson Apartment Building (New York), ID-Nr. 04001452